Höpen steht für:
 Höpen (Liebenwalde), Wohnplatz von Liebenwalde, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Höpen (Petershagen), Teil von Jössen der Stadt Petershagen
 Höpen (Schneverdingen), Wohnplatz von Schneverdingen, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen